Escrofulária é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Scrophularia auriculata
 Scrophularia scorodonia